Het Wereldkampioenschap motorcross 2018 was het 62ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte twintig Grands Prix. Het seizoen ging van start op 4 maart in Neuquén, Argentinië en eindigde op 30 september in Imola, Italië.

In de MXGP-klasse was de Italiaan Antonio Cairoli, rijdend voor KTM, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Let Pauls Jonass, eveneens rijdend voor KTM, de titelverdediger.

Op 25 oktober 2017 werd de kalender voor het seizoen van 2018 bekendgemaakt, waarop twintig wedstrijden prijkten.

Deelnemers

MXGP

MX2

Kalender

MXGP

MX2

Eindstanden kampioenschappen

MXGP

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2018